Tony Williams (drummer), een Amerikaans jazzdrummer
 Tony Williams (gitarist), een Engels gitarist in Stealers Wheel en Jethro Tull
 Tony Williams (zanger), een Amerikaans zanger van The Platters